Bananarama — британская вокальная поп-группа.

Группа добилась успеха как трио, выпустившее множество хитов в 1980-е годы. Группа пользовалась популярностью по обе стороны Атлантики, войдя в Соединённых Штатах с песнями «Cruel Summer» и «I Heard A Rumour» в первую десятку, а c песней «Venus» возглавив хит-парад «Билборда». В 1980-е годы группа сотрудничала с продюсерским трио Stock, Aitken & Waterman. В 1988 году Шэвон Фахи вышла замуж за Дейва Стюарта из Eurythmics и покинула группу. В настоящее время Bananarama продолжает свою деятельность как дуэт.

Дискография

Альбомы 
 Deep Sea Skiving (1983)
 Bananarama (1984)
 True Confessions (1986)
 Wow! (1987)
 Pop Life (1991)
 Please Yourself (1993)
 Ultra Violet (1995)
 Exotica (2001)
 Drama (2005)
 Viva (2009)
 In Stereo (2019)
 Masquerade (2022)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Bananarama — Official Music Videos — плейлист на официальном канале Rhino Entertainment на YouTube

Гёрл-группы Великобритании
Поп-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы из Лондона
Исполнители Polydor Records
Исполнители London Records
Группы новой волны из Великобритании
Исполнители Deram Records